Islamia College bezeichnet:

Islamia College (Gujranwala), Gujranwala, Punjab, Pakistan
Islamia College (Lahore), Lahore, Punjab, Pakistan
Islamia College University, Peschawar (Peshawar), Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan